Desa Bunutin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bunutin (administrativ by i Indonesien, lat -8,52, long 115,34), Provinsi Bali, 
 Desa Bunutin (administrativ by i Indonesien, lat -8,30, long 115,26), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar